

Toponyme simple 
 Neuvy (Allier), commune française de l'Allier ;
 Neuvy (Loir-et-Cher), commune française de Loir-et-Cher ;
 Neuvy (Marne), commune française de la Marne ;
 Neuvy (Deux-Sèvres), ancienne commune française des Deux-Sèvres, intégrée à Neuvy-Bouin.

Toponyme composé
Neuvy-au-Houlme, commune française de l'Orne ;
Neuvy-Bouin, commune française des Deux-Sèvres ; 
Neuvy-Deux-Clochers, commune française du Cher ;
Neuvy-en-Beauce, commune française d'Eure-et-Loir ;
Neuvy-en-Champagne, commune française de la Sarthe ;
Neuvy-en-Dunois, commune française d'Eure-et-Loir ;
Neuvy-en-Mauges, ancienne commune française de Maine-et-Loire, aujourd'hui une commune déléguée au sein de la commune nouvelle de Chemillé-en-Anjou;
Neuvy-en-Sullias, commune française du Loiret ;
Neuvy-Grandchamp, commune française de Saône-et-Loire ;
Neuvy-le-Barrois, commune française du Cher ;
Neuvy-le-Roi, commune française d'Indre-et-Loire ;
Neuvy-Pailloux, commune française de l'Indre ;
Neuvy-Saint-Sépulchre, commune française de l'Indre ;
Neuvy-Sautour, commune française de l'Yonne ;
Neuvy-sur-Barangeon, commune française du Cher ;
Neuvy-sur-Loire, commune française de la Nièvre ;